Minyas är ett släkte av koralldjur. Minyas ingår i familjen Minyadidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsanemoner
Minyas